Internationaal Perscentrum (Brussel)
 Internationaal Perscentrum Vlaanderen